Shizuoka se poate referi la:

 Prefectura Shizuoka, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Shizuoka, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Shizuoka.